Partit Socialista d'Ucraïna (del nom en ucraïnès Соціалістична Партія України), partit polític d'Ucraïna
 Servei Postal Universal, un dels organismes de la Unió Postal Universal
 Synergistic Processing Unit, element d'optimització del microprocessador Cell per a Playstation 3